Диего Де Ла Хойя (; род. 13 августа 1994; Мехикали, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал.

Любительская карьера 
В 2011 году стал чемпионом Мексики в весовой категории до 56 кг.

В 2013 году стал бронзовым призёром мексиканской национальной Олимпиады в весовой категории до 56 кг (возрастная категория до 22 лет).

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 12 сентября 2013 года, одержав победу техническим нокаутом в 3-м раунде.

27 февраля 2015 года победил по очкам бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м легчайшем весе .

4 сентября 2015 года победил по очкам бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м легчайшем весе . На кону был вакантный титул чемпиона мира WBC среди молодёжи во 2-м легчайшем весе.

16 сентября 2017 года победил экс-чемпиона мира в легчайшем весе не имеющего поражений американца Рэнди Кабальеро.

8 июня 2018 года досрочно победил бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м наилегчайшем весе мексиканца .

13 июля 2019 года проиграл нокаутом в 6-м раунде бывшему претенденту на титул чемпиона мира во 2-м легчайшем весе американцу .

Статистика боёв

Титулы

Любительские 
 2011  Чемпион Мексики в легчайшем весе (до 56 кг).
 2013  Бронзовый призёр мексиканской национальной Олимпиады в легчайшем весе (до 56 кг).

Профессиональные 
 Чемпион мира WBC среди молодёжи во 2-м легчайшем весе (WBC Youth World) (2015—2017).
 Титул NABF во 2-м легчайшем весе (2017—2019).
 Титул WBO NABO во 2-м легчайшем весе (2017—2018).

Семья 
Двоюродный брат Диего — знаменитый американский боксёр, олимпийский чемпион 1992 года в любителях и экс-чемпион мира в шести весовых категориях в профессионалах Оскар Де Ла Хойя.

Примечания

Ссылки 
 Послужной список на boxrec.com

Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры Мексики
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов